Carlos Galván (1973), futebolista argentino que atua como zagueiro;
Enrique Tierno Galván (1918–1986), político, sociólogo e ensaísta espanhol;
Luis Galván (1948), ex-futebolista argentino que atuava como zagueiro;
Rubén Galván (1952–2018), ex-futebolista argentino que atuava como meio-campista.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes